Unico è un album del cantante neomelodico italiano Angelo Cavallaro pubblicato nel 2005 dalla casa discografica D.V. More Record.

Tracce